Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Rodríguez che ha battuto in finale Ota Fukárek 68-7, 7-62, 7-68.

Teste di serie 

 José Acasuso (quarti di finale)
 Alexandre Simoni (primo turno)
 Christian Ruud (primo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)

 Luis Horna (primo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 David Nalbandian (semifinali)
 André Sá (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2001